Уизаче има више значења:

 Уизаче (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Уизаче (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уизаче (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Уизаче (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Уизаче, Бреча 109 кон Километро 20 Норте (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Уизаче (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Уизаче (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику